Cuthona är ett släkte av snäckor som beskrevs av Joshua Alder och Hancock 1855. Cuthona ingår i familjen Tergipedidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Cuthona